В 1999 году Россия уступила лидерство США по количеству запусков ракет космического назначения. Доля России в космических запусках составила 36 %.

Список космических запусков России в 1999 году

Статистика 
Количество запусков: 28

Успешных запусков: 26

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 1999 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса